Стамбульський технічний університет (; ITU) — міжнародний технічний університет, розташований у Стамбулі (Туреччина). Це третій за часом заснування  технічний університет у світі, присвячений інженерним, а також соціальним наукам останнім часом, і є одним з найвидатніших навчальних закладів Туреччини. Займає 173-е місце у всьому світі (1-е загальнодержавне) у галузі «Техніка та технології» та 307-те у всьому світі (1-е загальнодержавне) у галузі «Природничі науки» за рейтингом QS World University Rankings у 2016 р.   Університет має 99 програм рівня бакалавр, 192 програми магістерського спрямування, 14 факультетів, лабораторії загальною площею 154 000 м2  та 12 дослідницьких центрів. Співвідношення лектор / студент становить 1/25. 

Прийом до університету є конкурентоспроможним, і вступ до більшості його кафедр вимагає набору балів серед 1% із майже 2 мільйонів абітурієнтів на національному вступному іспиті до університету, відомого як «YKS» щороку.   Випускники університету отримали багато нагород TUBITAK за науку та TUBA. Численні випускники також стали членами академії наук США, Великої Британії та Росії. Баскетбольна команда університету, ITUSpor, входить до турецької баскетбольної суперліги.

Історія

Османська імперія 
Стамбульський технічний університет (ITU), який вважається третім вищим навчальним закладом у світі, спеціально присвяченим інженерній освіті, має довгу та визначну історію, яка розпочалась у 1773 році. Був заснований султаном Мустафою III як Імператорське училище військово-морської інженерії ( ), і спочатку він спеціалізувався на підготовці суднобудівників та картографів. З 1795 року сферу діяльності школи було розширено для підготовки технічних військових кадрів для модернізації османської армії. У 1845 році інженерна функція школи була розширена  й відтоді вона також займається підготовкою архітекторів. Сфера та назва школи були знову змінені у 1883 році, а в 1909 р. Школа стала державною інженерною школою, спрямованою на підготовку інженерів-будівельників, які могли б забезпечити інфраструктуру для країни, що швидко розвивається.

Сучасна Туреччина 
До 1928 року заклад отримав офіційне визнання як університет інженерії, який забезпечував освіту як в галузі техніки, так і в архітектурі. У 1944 році назва організації було змінена на Стамбульському технічному університеті, а в 1946 році інститут став автономним університетом з архітектурним, цивільним, механічним та електричних інженерних факультетів.

Завдяки довгій 243-річній історії, сучасному навчальному середовищу та кваліфікованому викладацькому складу, Стамбульський технічний університет сьогодні є уособленням інженерної та архітектурної освіти в Туреччині. Стамбульський технічний університет не тільки відіграв провідну роль у модернізаційному русі Османської імперії, але й зберіг свою лідируючу позицію у змінах та інноваціях, що відбувалися у будівництві, індустріалізації та технологічних сферах у сучасні часи Турецької Республіки. Інженери та архітектори, які пройшли навчання в Стамбульському технічному університеті, зіграли значну роль у будівництві Туреччини. Випускники також відігравали значну роль у турецькій політиці.

Академіки 

Структура факультетів, крім факультету науки та літератури, в ITU порівнянна зі структурою «шкіл» в установах США,  де кожен факультет складається з двох або більше кафедр відповідно до всеосяжної галузі техніки. Наприклад, факультет електротехніки та електроніки складається з кафедр електротехніки, контрольної інженерії, електроніки та комунікаційної техніки.

 Будівельний факультет

 Цивільна інженерія
 Інженерія геоматики
 Екологічна інженерія

 Архітектурний факультет

 Архітектура
 Міське та регіональне планування
 Промисловий дизайн продукту
 Архітектура інтер'єру
 Ландшафтна архітектура

 Машинобудівний факультет

 Машинобудування
 Технологія виробництва

 Факультет електротехніки та електронної техніки

 Електротехніка
 Техніка управління
 Електроніка та комунікаційна техніка

 Факультет комп’ютера та інформатики

 Комп'ютерна інженерія
 Інженерія інформаційних систем (Спільна програма з SUNY)

 Шахтний факультет

 Гірнича техніка
 Техніка переробки корисних копалин
 Геологічна інженерія
 Інжиніринг нафти та природного газу
 Геофізична інженерія

 Хіміко-металургійний факультет

 Хімічна інженерія
 Металургійне та матеріалознавство
 Харчова техніка
 Біоінженерія (UOLP)

 Факультет військово-морської архітектури та океанічної інженерії

 Військово-морська архітектура та морська інженерія
 Суднобудування та океанічна інженерія

 Факультет наук та літератури

 Інженерія математики
 Фізична інженерія
 Хімія
 Молекулярна біологія та генетика

 Факультет аеронавтики та космонавтики

 Авіаційна техніка
 Астронавтична інженерія
 Метеорологічна інженерія

 Факультет менеджменту

 Управлінська інженерія
 Промислове будівництво
 Економіка

 Морський факультет

 Морська інженерія
 Морський транспорт та управління

 Факультет текстильних технологій та дизайну

 Текстильна техніка
 Дизайн одягу
 Розробка та управління текстилем

Інститути та науково-дослідні центри 
В ITU існує кілька дослідницьких груп, серед яких:

 Інститут енергетики
 Інститут науки і техніки
 Інститут соціальних наук
 Інститут інформатики
 Інститути наук про Землю Євразії
 Центр досліджень молекулярної біології, біотехнології та генетики (MOBGAM) 
 ARI Технополіс 
 Центр супутникового зв'язку та дистанційного зондування 
 Національний центр високопродуктивних обчислень 
 Роторкрафт-центр передового досвіду (ROTAM) 
 Освітній та дослідницький центр з мехатроніки (MEAM) 
 Центр передового досвіду з управління стихійними лихами 
 Проф. Доктор Аднан Текін Матеріалознавство та прикладні дослідницькі технології (ATARC) 
 Житловий науково-освітній центр
 Центр жіночих досліджень у галузі науки, техніки та технологій

Заплановані проекти дослідницького центру: 

 Центр досліджень транспортних технологій
 Rf / Дослідницький центр з обробки змішаних сигналів
 Центр перспективних досліджень нанонаук та нанотехнологій

Нарешті, він також має такі кафедри / навчальні інститути, які не прив’язані до жодного з факультетів, але служать самостійними кафедрами. До них належать

 Школа іноземних мов
 Школа образотворчих мистецтв
 Школа спортивної освіти
 Державна консерваторія турецької класичної музики
 НДІ передових музичних наук
 Центр полярних досліджень

Міжнародна перспектива та рейтинги 
25 інженерних департаментів ITU акредитовані Радою з акредитації техніки та технологій (ABET).  Також Архітектурний факультет акредитований NAAB , а Морський факультет акредитований IMO. Мінімальний бал 79 з TOEFL IBT або успіх на іспиті з володіння англійською є однією з необхідних умов для реєстрації курсів бакалавра, магістра або доктора наук в ITU. Викладання ведеться англійською та турецькою мовами (приблизно 30% та 70% відповідно або 100% для деяких дисциплін). Курси магістрів та докторів наук здебільшого проводяться англійською мовою. ITU є високоповажною установою в галузі інженерних наук у Європі. Тому університет надає своїм студентам широкий спектр можливостей, які залучають високоповажні установи, для мобільності Еразмус.

Кампус 
ITU - державний університет. Він має п’ять кампусів, які розташовані в найважливіших районах Стамбула. Серед п’яти кампусів головний кампус Маслака в Сариєрі  - це приміський кампус загальною площею 2,64. км². Там розміщені університетський ректорат, басейн, стадіон, а також більшість факультетів, студентські будинки та центральна бібліотека ITU.

Ще одним приміським містечком є Кампус Тузли. Він обслуговує студентів морського факультету та викладачів. Він розташований в районі Тузли в Стамбулі, який є районом верфі.

Три міські кампуси знаходяться поруч один з одним і розташовані неподалік від площі Таксім.

У містечку Ташкіла знаходиться архітектурний факультет. Будівля Ташкіли - одна з найвідоміших історичних будівель Стамбула. Він бере свій початок з османської ери і використовувався як військова казарма.

Кампуси Гюмуссую (машинобудівний факультет) та Мачка (факультет управління) також належать до важливих історичних будівель Стамбула.

Бібліотечні послуги 

 Бібліотека ITU  містить приблизно 533 000 книг, 500 000 томів книжкових періодичних видань та 6000 рідкісних османських / латинських книг. Бібліотека ITU має доступ до міжнародних бібліотек та Інтернет-баз даних. Має найбільшу в Туреччині колекцію технічних матеріалів (наукових та технічних). Бібліотека Мустафи Інана імені Мустафи Інана, колишнього ректора університету, є центральною бібліотекою, координаційним центром бібліотечних служб Технічного університету. Історія бібліотечних послуг МСЕ сягає 1795 року - друкарні Мюхендішане-і-Беррі-і-Хюмяюн Османської імперії.
 Колекція рідкісних книг бібліотеки МСЕ Мустафи Інана

Ядерний реактор Triga Mark-2 
Ядерний реактор ITU Triga Mark-2 знаходиться в кампусі Маслака. Він знаходиться в Інституті енергетики.

Арі Технополіс 
З моменту заснування у 2003 р.  Arı Technopolis, який знаходиться в кампусі Аядзани, надає компаніям можливості досліджень, розвитку технологій та виробничих можливостей в університеті у співпраці з дослідниками та академіками. Технополіс має дві будівлі: Арі-1 та Арі-2. Було оголошено будівництво Арі-3 у Маслаці та ще одну будівлю у Флорії. Arı Technopolis має 49% експорту серед технополісів у Туреччині.

Національний високопродуктивний обчислювальний центр 
NHPCC, знаходиться в кампусі Аядзани. Це національний центр високопродуктивних обчислень. Суперкомп'ютер цього центру був одним із 500 найкращих у світі списку суперкомп'ютерів (240-й).

Студентське життя

Легка атлетика 

Наявність приміського містечка, такого як Маслак, створило можливість побудови багатьох спортивних майданчиків. Гімназія Айазага () - центр спорту в ITU. Аядзани гімназія також має стадіон з пасажиромісткістю 3500 для баскетболу і волейболу матчів. Також там розміщений фітнес-центр.

Баскетбольні матчі є одними з найважливіших видів спорту в ITU. Баскетбольна команда ITU, яка 5 разів вигравала чемпіонат Турецької баскетбольної ліги, наразі виступає у 2-му дивізіоні Турецької баскетбольної ліги (TB2L). У гімназії Айазага () знаходиться Баскетбольна команда ITU. Само собою зрозуміло, що студенти є найбільшими прихильниками команди.

Незважаючи на успіхи в баскетболі, футбольна команда ITU виступає в аматорській лізі. Футбольний стадіон також знаходиться в Айазага (), де футбольна команда проводить свої матчі.

Тенісні корти та критий олімпійський басейн, який був відкритий у травні 2007 року, також доступні в кампусі Ayazaga. Відкритий плавальний басейн обслуговує факультети.

Команда ITU з американського футболу ITU Hornets виграла Суперлігу американського футболу Unilig (Турецькі університетські спортивні ліги) у сезоні 2013-2014 та в сезоні 2014-2015.

Інші спортивні клуби / заходи: бадмінтон, кінцевий спорт, фехтування, дайвінг, зимові види спорту, танці та гімнастика, теніс, пейнтбол, айкідо, легка атлетика, альпінізм, бридж, плавання, їзда на велосипеді та триатлоні, лижі, парашутний спорт, корфбол, гандбол, іайдо, капоейра, боротьба, стрільба з лука, фрісбі та вітрильний спорт.

Соціальне життя 

ITU пропонує безліч варіантів студентам, яким подобається виконувати позакласну роботу протягом навчальних років. Найпопулярніші з них - Rock Club, Cinema Club, Model United Nations, EPGIK, International Engineering Club. Крім того, ITU має можливість для тих, хто любить організовувати заходи та спілкуватися з людьми з різних європейських країн у Місцевій раді європейських студентів технологічної групи, яка в 2007 році налічувала 40 членів. Незважаючи на все це, час від часу в кампусі може бути трохи тихо, оскільки студенти можуть обирати місто Стамбул замість життя в університеті.

Модель ITU Організація Об'єднаних Націй (ITUMUN) 
Модельне товариство Об'єднаних Націй ITU - один з найактивніших студентських клубів в університеті. Регулярно беручи участь у конференціях MUN, як вітчизняних, так і міжнародних, суспільство MUN пропонує надзвичайно веселу можливість для особистого розвитку.

Модель ООН - це конференція, в якій студенти беруть участь як делегати ООН. Учасники досліджують та формують політичні позиції на основі фактичної політики країн, які вони представляють.

Житло 
Гуртожитки ITU вміщують 3000 студентів. Вони включають житло на березі озера, гуртожиток IMKB, гуртожиток Верда Урундул, гуртожиток Айазага та гуртожиток Гумуссую.  Плануються додаткові гуртожитки.

Розваги 
Стадіон ITU - одне з найпопулярніших місць у Стамбулі для проведення концертів та таких вистав.

Наприклад, Metallica (у 2014 р.), Justin timberlake (у 2014 р.) та Pink Floyd (у 2013 р.) Виступали з концертами на стадіоні ITU. Леді Гага також виступила на стадіоні 16 вересня 2014 року перед аншлаговим натовпом у 19 157 осіб у рамках її artRAVE: ARTPOP Ball .

Відомі викладачі та випускники

Факультет 

 Каїт Арф
 Айкут Барка - геолог
 Рудольф Беллінг - скульптор
 Ратіп Беркер - інженер-механік
 Ніхат Беркер - фізик
 Абдулшахап Ченгіз - історик мистецтва
 М. Дженгіз Дьокмеджі - прикладний математик
 Керім Ерім
 Бюлент Евсіл - флейтист
 Хакан Б. Гюльсюн - історик мистецтва
 Мустафа Інан - інженер-будівельник, ректор
 Іхсан Кетін - геолог
 Ю. Доган Кубань - архітектор, історик архітектури
 Емін Халід Онат
 Селал Шенґор - геолог
 Ердоган Шухубі - математик
 Карл фон Терцагі - інженер-будівельник, засновник механіки ґрунту
 Юсуф Ягджі - хімік

Визначні випускники 
Багато випускників беруть участь у розвитку Туреччини, причому багато з них відіграють значну роль у будівництві мостів, доріг та будівель. Наприклад, Емін Халід Онат та Ахмет Орхан Арда - архітектори Аниткабіру . Сюлейман Демірел (інженер-будівельник) і Тургут Озал (інженер-електрик) - два колишні президенти Туреччини. Неджметтін Ербакан (інженер-механік) та Біналі Йилдирим (морська архітектура та океанічна інженерія) були колишніми прем'єр-міністрами Туреччини.

Див. також 

 Технічний університет

Примітки

Примітки

Посилання 

 Домашня сторінка ITU
 ITU Maslak Campus, інтерактивний

Навчальні заклади, засновані 1773
Університети Туреччини
Технічні університети